Champions League 2012 steht für:
 AFC Champions League 2012, asiatischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CAF Champions League 2012, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Champions League Twenty20 2012, internationaler Cricketwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2011/12
 Champions League 2012/13
 Champions League